L'Olmo ima više značenja:
 L'Olmo, Bologna
 L'Olmo, Rovigo